Jaca steht für:

 Jaca,  eine Stadt und Municipio in der Provinz Huesca, Aragonien, Spanien
 die nach der Stadt benannten Währung im Königreich Aragón, siehe Quanto personam tuam
 die gleichnamige Frucht, siehe Jackfrucht

Jaca ist der Familienname folgender Personen:

 António Francisco Jaca (* 1963), angolanischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Benguela
 Francisco José de Jaca (1645–1690), Angehöriger des Kapuzinerordens und Missionar

Siehe auch:

 Jacque